JIS X 4063 — промисловий стандарт методів введення графічних символів японської мови ком'ютері за допомогою латинки ромадзі.

Короткі відомості 
Стандарт JIS X 4063 було затверджено 2000 року. Він використовує формули конвертації латинського шрифту на японські знаки силабічних абеток хіраґана і катакана, які у свою чергу можуть замінюватися на ієрогліфи. Ця формула дозволяє вводити на комп'ютері не лише графічні символи японської, але й символи інших іноземних мов, замінюючи знаки латинки на знаки цих мов. 

Повна назва стандарту:
 
 

Стандарт  JIS X 4063:2000 вимагає від розробників комп'ютерних програм що пов'язані з вводом латинки імплантації наступних формул вводу: обов'язкової та бажаної. Ці формули дозволятимуть конвертувати  відповідні знаки чи комбінації знаків латинки на японські символи письма.

Обов'язкова імплементація

Бажана імплементація

Посилання 
Система ромадзі JIS X 4063:2000 

JIS
Кодування символів
Японська мова